Спирино — название населённых пунктов в России:

 Спирино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Спирино — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Спирино — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Спирино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Спирино — посёлок в Манском районе Красноярского края.
 Спирино — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Спирино — село в Богородском районе Нижегородской области.
 Спирино — деревня в Большемурашкинском районе Нижегородской области.
 Спирино — деревня в Кстовском районе Нижегородской области.
 Спирино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Спирино — село в Ордынском районе Новосибирской области.
 Спирино — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Спирино — село в Клепиковском районе Рязанской области.